Jürg Conzett (1956-), Zwitsers ingenieur
 Verena Conzett (1861-1947), Zwitserse syndicaliste, onderneemster en feministe

Zwitserse achternaam